Modern Magyarország Mozgalom
Modern Művészeti Múzeum (New York)